Partit Demòcrata Liberal, partit d'ideologia liberal espanyol
 PdL Pol de les Llibertats, coalició política italiana
 Page Description Language o llenguatge de descripció de pàgines, llenguatge que descriu l'aspecte d'una pàgina impresa per a obtenir una millor qualitat d'impressió